Age of Love () — четвёртый студийный альбом группы Scooter, вышедший 25 августа 1997 года. 2 композиции с альбома вышли в качестве синглов — «Fire» и «The Age of Love».

«Age Of Love» стал последним студийным альбомом группы в первоначальном составе, после этого вышел первый сборник Scooter «Rough & Tough & Dangerous — The Singles 94/98». «Age Of Love» считается одним из самых «спокойных» альбомов группы.

Тема к «The Age Of Love» была взята из фильма «Терминатор».

Песня «Fire» вошла в саундтрек к фильму Смертельная Битва 2.

«Keep Me Running» содержит сэмплы Bass Bumpers — «Keep Me Runnin».

«Don’t Waste No Time» содержит сэмплы Dylan Rhymes — «Naked and ashamed».

Список композиций 
Музыка, слова, аранжировка — Эйч Пи Бакстер, Рик Джордан, Феррис Бюллер, Йенс Теле. Текст — Эйч Пи Бакстер.

 Introduction (1:01) (Вступление)
 The Age Of Love (3:49) (Эра любви)
 She Said (5:16) (Сказала она)
 Fire (3:28) (Огонь)
 Dancing In The Moonlight (4:30) (Танцуя в лунном свете)
 Forever (Keep Me Running) (4:43) (Навсегда (Я убегаю))
 Hit The Drum (4:35) (Бей в барабан)
 Don’t Waste No Time (4:12) (Не теряй времени)
 Tonight (4:55) (Сегодня ночью)
 Return Of The Future (4:58) (Возвращение будущего)
 Leave In Silence (3:32) (Ухожу в тишину)

Age of Love Limited edition
 12. Fire (DONS Burn Rubber remix) (6:34)

Награды и места в чартах 
«Age Of Love» получил 4 золотых и 2 платиновые записи. Ниже представлены награды и достижения альбома в чартах.

 Чехия —  Золото
 Венгрия —  Золото, 3
 Финляндия —  Золото, 4
 Германия — 19
 Швеция — 26
 Австрия — 32
 Норвегия — 35
 Франция — 35
 Швейцария — 35

Синглы 
В качестве синглов вышли 2 композиции с альбома — «Fire» и «The Age of Love». К ним также были выпущены Remixes-синглы.

Примечание. В таблице под названием сингла указан номер в каталоге «Edel».

Примечания

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте
 www.scootertechno.ru

Альбомы электронной музыки
Альбомы Scooter
Альбомы Edel AG